Quest Braintainment, een computerspel uit Nederland, gebaseerd op het gelijknamige tijdschrift
Chemische Fabriek Naarden, Quest International
Quest (vrachtwagenmerk), een vrachtwagenmerk
Quest (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift
Quest (velomobiel), een Nederlands velomobiel
Quest (schip), het schip dat Ernest Shackleton wilde gebruiken voor een onderzoekstocht naar Antarctica, ca. 1921
Quest (bier), een bier gebrouwen door brouwerij De Graal
Quest Software, een softwarebedrijf uit Californië
Quest (jazzgroep), een jazzkwartet met David Liebman
 Quest traffic consultancy , een adviesbureau in operationeel verkeersmanagement
Quest (spel), een soort van missie of opdracht in een computerspel
Quest (album), een album van de Nederlandse groep Nits
Quest (2015), een Amerikaanse film uit 2015